Ladu è un cognome italiano originario del nuorese. Può riferirsi a:

Persone
Giorgio Ladu – politico italiano
Salvatore Ladu, detto Cianchino – fantino italiano
Salvatore Ladu – politico italiano
Sandro Ladu – politico e medico italiano
Silvestro Ladu – politico italiano

Altro
Monte Ladu – collina di Bonorva in provincia di Sassari, Italia